Möritz ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Möritz (1896–1937), deutscher Motorradrennfahrer
 Robert Möritz (* 1990), CDU-Kreistagspolitiker in Sachsen-Anhalt